Соль-бемоль мажор (Ges-dur) — мажорная тональность с тоникой соль-бемоль, имеет шесть бемолей при ключе. Энгармонически равна фа-диез мажору.

Некоторые произведения в этой тональности 
 Шуберт — Экспромт, ор. 90 № 3
 Шопен — Этюды op. 10 №5 и op. 25 №9
 Верди — Ария Герцога из второго действия оперы «Риголетто»
 Чайковский — ария Гремина из оперы «Евгений Онегин»
 Чайковский — Каприччио op. 8 (TH 130)
 «Собачий вальс», шуточная анонимная пьеса. Фердинанд Бейер

Тональности
Мажор